

Patronyme 

 Pierre de Thury (-1410), pseudocardinal français ;
 Louis-Pierre Thury (v. 1644-1699), prêtre missionnaire français en Acadie ;
 Louis-Étienne Héricart de Thury (1776-1854), homme politique et scientifique français ;
 René Thury (1860-1938), ingénieur suisse ;
 Zoltán Thury (1870-1906), écrivain et journaliste hongrois.

Toponyme 

 Rivière De Thury, affluent canadien de la rivière Arnaud du Nord-du-Québec.
 Thury, commune française de la Côte-d'Or ;
 Thury, ancienne commune française de la Moselle ;
 Thury, commune française de l'Yonne ;
 Thury-en-Valois, commune française de l'Oise ;
 Thury-Harcourt, commune française du Calvados ;
 Thury-sous-Clermont, commune française de l'Oise ;
 La Villeneuve-sous-Thury, commune française de l'Oise ;
 Canton de Thury-Harcourt, division administrative française du Calvados en Normandie.
 Église Saint-Sauveur de Thury-Harcourt, lieu de culte catholique de Thury-Harcourt ;
 Gare de Thury-Harcourt, gare ferroviaire française du Calvados ;
 Gare de Lain - Thury, ancienne gare ferroviaire française de l'Yonne.

Autres 
 Thury-System, système mécanique HVDC.